Tupikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Michailowitsch Tupikow (1869–1900), russischer Philologe 
 Wassili Iwanowitsch Tupikow (1901–1941), sowjetischer Offizier, zuletzt Generalleutnant und Militärattaché der Sowjetunion in Berlin